Senna (film), documentairefilm uit 2010 over Ayrton Senna
 Senna (geslacht), plantengeslacht uit de vlinderbloemenfamilie
 Sennapeulenthee, een laxerende thee die van de peulen van een plant uit het geslacht Senna wordt getrokken.
 Ayrton Senna, een Braziliaanse autocoureur
 Senna, een Nederlandse zangeres